Joan Verdú – calciatore
 Joan Verdú – sciatore
 José Verdú – calciatore
 José María Sánchez-Verdú – compositore
 Maribel Verdú – attrice